Марія Тереса Торро Флор була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась з турніру до його початку.
Еліна Світоліна виграла титул, у фіналі перемігши Тімеа Бабош з рахунком 7–5, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2015